It’s a Daddy Thing ist ein US-amerikanischer Pornofilm. Er erschien 2006 auf dem Label Elegant Angel und ist dem Genre „Teen“ zuzuordnen.

Handlung 
Der Film besitzt keine zusammenhängende Handlung, sondern fünf aneinandergereihte Szenen, bei denen die Hauptdarstellerin, eine junge Darstellerin, jeweils mit älteren Männern Sex hat.

Fortsetzungen 
Der Regisseur drehte folgende Fortsetzungen:

 It's a Daddy Thing! 2 (2006), mit  Aubrey Addams, Keisha, Mark Davis, Naomi Russell, Herschel Savage, Charlotte Stokely, Dick Nasty, Roscoe Bowltree, Steven St. Croix, Sasha Knox, Mark Davis.
 It's a Daddy Thing! 3 (2007), mit Alexis Love, Aubrey Addams, Brianna Love, Carmen Kinsley, Dave Cummings, Jake Malone, Kyle Stone, Lela Star, Mae Victoria, Mark Ashley, Mark Davis, Paulina James, Randy West, Steve Holmes
 It's a Daddy Thing! 4 (2008), mit Alexis Love, Dirty Harry, Evie Delatosso, Herschel Savage, Joey Ray, Mark Davis, Naomi Cruise, Nika Noir, Nikki Flame, Scott Styles
 It's a Daddy Thing! 5 (2008), mit Alec Knight, Dakoda Brookes, Dino Bravo, Dirty Harry, Evie Delatosso, Herschel Savage, Kelly Skyline, Lee Stone, Marie McCray, Mark Davis, Missy Stone, Smokie Flame
 It's a Daddy Thing! 6 (2015), mit Abella Danger, Anthony Rosano, Jillian Janson, Marco Banderas, Mark Wood, Miranda Miller, Yhivi
 It's a Daddy Thing! 7 (2017) mit Alison Rey, Allora Ashlyn, Bella Rose, Elsa Jean, Jessy Jones, John Strong, Ramon Nomar, Tommy Gunn
 It's a Daddy Thing! 8 (2018) mit Alec Knight, Jill Kassidy, John Strong, Kimber Woods, Lilly Lit, Ramon Nomar, Tommy Gunn, Whitney Wright.
 It's a Daddy Thing! 9 (2019) mit Emma Hix, Gia Derza, James Deen, Jane Wilde, Lily Adams, Mr. Pete, Ramon Nomar, Steve Holmes
 It's a Daddy Thing! 10 (2020) mit Vanna Bardot, Carmen Caliente, Ashley Red, Natalia Nix

Nominierungen/Auszeichnungen 
 Vol. 8 der Reihe wurde bei den XBIZ Awards 2019 in der Kategorie „Best Sex Scene – Taboo Release“ (Jill Kassidy, Tommy Gunn) nominiert
 Vol. 2 der Reihe wurde bei den XRCO Awards, 2006 – in der Kategorie „Best On-Screen Chemistry“, (Mark Davis, Sasha Knox) nominiert.

Weblinks 
 It´s a Daddy Thing! Vol. 1

Siehe auch 
 It’s a Mommy Thing!

Filmtitel 2006
US-amerikanischer Film
Pornofilmreihe